(Et si en français) peut désigner :
 What If, une série de comics de l'éditeur Marvel Comics ;
 What If...?, une série télévisée de 2021 basé sur le comics ;
 What If..., un album du groupe Mr. Big ;
 What If, une chanson de Kate Winslet ;
 What If, une chanson de Coldplay ;
 What If, une chanson de Dina Garipova ;
 What If…, un film grec sorti en 2012.
 What If Books, une collection de livres-jeux.
 What/If, une série diffusée sur Netflix en 2019.
  (Et si... ? dans sa traduction française), un livre de Randall Munroe.